Glyptopora är ett släkte av mossdjur. Glyptopora ingår i familjen Hexagonellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Glyptopora